Shiver steht für:
 Shiver, österreichische Rockgruppe

Shiver ist der Name von:
 Mike Shiver (* 1981), schwedischer DJ und Musikproduzent

Sonstiges:
 Shiver Point, Landspitze an der Oskar-II.-Küste, Grahamland, Antarktika
 Aprilia SL 750 Shiver, Motorradmodell